Personen
 Benedikt von Arx (1817-1874), Zwitsers notaris, rechter en radicaal politicus
 Paule d'Arx (1939-), Zwitserse onderwijzeres, schrijfster en literatuurcritica

Overige
 Arx (Frankrijk), plaats in Frankrijk
 Arx Nova, voormalige citadel